Clodomiro Almeyda – politico cileno
 Giuseppe Damiani Almeyda – ingegnere e architetto italiano
 Manuel Almeyda – medico e politico cileno
 Matías Almeyda – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino